A Parque Escolar, E.P.E. é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, sujeita à tutela dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação. A Parque Escolar tem por objeto o planeamento, gestão, desenvolvimento e execução do programa de modernização da rede pública de escolas secundárias e outras afetas ao Ministério da Educação.

Sobre a empresa 
A Parque Escolar, E.P.E. foi criada pelo Decreto-Lei n.º41/2007, em 3 de janeiro de 2007, no então XVII Governo Constitucional de Portugal. A Parque Escolar tem a missão de requalificar e modernizar os edifícios das escolas do Ensino Secundário, criando condições para a prática de um ensino moderno, adaptando aos conteúdos programáticos, às didáticas e às novas tecnologias da informação e da comunicação, abrir a escola à comunidade, garantindo o aproveitamento integral das potencialidades instaladas na infraestrutura escolar e otimizar os recursos instalados, garantindo uma correta gestão da conservação e manutenção dos edifícios após a intervenção. Atualmente, o capital social da empresa é de 91.342.805€50 euros.

Controvérsias 
A empresa tem sido investigada pelo crime de corrupção. Em causa estarão as obras em cerca de 15 escolas. Estas estarão a ser passadas a pente fino para perceber se todo o dinheiro orçamentado foi aplicado ou se, pelo contrário, foi desviado para corromper alguém. A derrapagem dos orçamentos ocorreu na maioria das obras da Parque Escolar. O custo médio por escola disparou dos 2,82 milhões de euros inicialmente projectados para os 15,45 milhões de euros. O orçamento total do programa já tinha sido ultrapassado quando tinham sido recuperadas pouco mais de metade das 332 escolas que o governo de José Sócrates definiu como objetivo. A investigação da PJ dura desde 2014 e tem sido arrastada devido à estratégia seguida de verificar com especial cuidado a execução de cada um dos orçamentos. Contudo, estas últimas visitas da PJ podem demonstrar que o processo estará a entrar na fase final.

Ligações externas 
 Sítio da Parque Escolar
 
 Decreto-Lei n.º 71/2007
CONTRATO PROGRAMA ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS E A PARQUE ESCOLAR, E.P.E.

Empresas públicas de Portugal
Educação em Portugal
Fundações em Portugal em 2007
Organizações sediadas em Lisboa